

Patronymie

 Daunte Culpepper (né en 1977) est un quarterback de football américain. 
 James Culpepper (né en 1981) est le batteur du groupe Flyleaf.
 Randy Culpepper (né en 1989) est un joueur américain de basket-ball.